Spann kan syfta på:

 Spann – öppet bärbart kärl, se Hink
 Spann (rymdmått) – under medeltiden och 1500-talet det viktigaste svenska spannmålsmåttet
 Spann (längdmått) – en gammal svensk längdenhet
 Spann (matematik) – en mängd vektorer
 Spann - spännvidd eller omfång, t. ex. ±5 % (fr. o. m. +5 % t. o. m. -5 %)
 Brospann – del av en bro som återfinns mellan två stödpunkter
 Spannkörning – flera hästar drar en vagn
 Hundspann – ett antal hundar som drar något, se slädhund